Miyamura  ist der Familienname folgender Personen:

 Aiko Miyamura (* 1971), japanische Badmintonspielerin
 Akiko Miyamura (* 1974), japanische Badmintonspielerin
 Masashi Miyamura (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Miki Miyamura (* 1985), japanische Tennisspielerin
 Yūko Miyamura (* 1972), japanische Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin